Live at the Deer Head Inn ist der Titel von

 Live at the Deer Head Inn (Bob Dorough-Album), Jazzalbum des Bob Dorough Trio (2016)
 Live at the Deer Head Inn (Jim-Ridl-Album), Jazzalbum von Jim Ridl, Tony Marino, Joe Locke und Bill Goodwin (2014)
 Live at the Deer Head Inn (Jim-Snidero-Album), Jazzalbum von Jim Snidero (2021)
 Live at the Deer Head Inn (Mike-Melillo-Album), Jazzalbum von Jazzalbum des Mike Melillo Trio (2002)
 Live at the Deer Head Inn (Nancy-Reed-Album), Jazzalbum von Nancy Reed und John Coates Jr. (2014) 
 Live at the Deer Head Inn (Phil-Woods-Album), Jazzalbum des Phil Woods Quintet (2015) 
 Live at the Deer Head Inn (Sue-Terry-Album), Jazzalbum von Sue Terry (2014)